Die Fuzhou China Open 2018 fanden vom 6. bis zum 11. November 2018 im Haixia Olympics Sports Center in Fuzhou in China statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Chen Long (Halbfinale)
 Son Wan-ho (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
 Akane Yamaguchi (2. Runde)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Champion)
 Carolina Marín (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Finale)
 He Bingjiao (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Liu Cheng / Zhang Nan (Halbfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (1. Runde)
 Zhang Nan / Li Yinhui (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (2. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Fuzhou
Badminton 2018